Die deutsche Baseball-Bundesliga 2016 war die 33. Saison der Baseball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit startete am 2. April und endete am 30. Juli. Vom 6. August bis zum 2. Oktober wurden in den Play-offs der Deutsche Meister bzw. in den Play-downs die Absteiger ermittelt. Als Titelverteidiger gingen die Heidenheim Heideköpfe in die Saison. Im Vergleich zur Vorsaison gab es keine Veränderung des Ligazusammensetzung, da kein Team aus der 2. Bundesliga das Aufstiegsrecht wahrnahm. Somit spielte die Division Nord mit 7 Mannschaften, die Division Süd mit 8 Mannschaften.

Teilnehmer 

Folgende 15 Teams nehmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2016 teil. Sortiert sind die Clubs nach ihrer Vorjahresplatzierung in der regulären Saison.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd 

Stuttgart gewann den direkten Vergleich mit Haar 3:1.

Play-downs

1. Bundesliga Nord Play-downs 
Zeitraum: 6. August bis 10. September 2016

Hannover gewann den direkten Vergleich mit Köln 3:1.

1. Bundesliga Süd Play-downs 
Zeitraum: 6. August bis 24. September 2016

Play-offs 
Zeitraum: 6. August bis 2. Oktober 2016

Weblinks 
 Offizielle Website der 1. Baseball-Bundesliga (deutsch)
 Offizielle Website des Deutschen Baseball- und Softballverbandes (deutsch)

Einzelnachweise 

2016
Baseball 2016
Sportsaison 2016